Los mutantes se rebelan es el episodio número 12 de la sexta temporada de la serie animada Futurama, el número 100 del total de episodios, de ahí que sea la entrega número 100 de Planet Express lo que se celebra en el episodio. Se emitió originalmente el 2 de septiembre de 2010 por Comedy Central.

Sinopsis 
Como entrega número 100 de Planet Express tienen que llevar un souffle con nitroglicerina a la señora Astor que habita en un pequeño planeta sólo para su mansión. Por el apellido Farsworth la señora Astor les invita a una gala benéfica de la alta sociedad donde se muestra un video sobre el Terra-Titanic donde falleció el marido de la señora Astor lo que la motivo a crear una fundación supuestamente para ayudar a los mutantes con becas de estudien para servir a la sociedad de la superficie. De este modo les mantienen ocupados alejados de la superficie y de una posible petición de igualdad. Por culpa de Fry se descubre que Leela es mutante y la deportan a las alcantarillas. Leela vuelve con sus padres mientras que en Planet Express cunde el desánimo. Finalmente deciden ayudarla y, por haberla ocultado acaban condenados a las cloacas ellos también. Visitando las cloacas hablan de un lago tan contaminado que convertiría a cualquiera en mutante y se encuentran con el Terra-Titanic. Explorándolo descubren la lista de pasajeros y una gema cuántica, regalo del señor Astor para su esposa. 
Bender en la superficie, celebra la fiesta por la entrega 100 de Planet Express, pero echa de menos a sus amigos. 
Fry tratando de comprender mejor a Leela se arroja al lago mutante quedando brutalmente deformado. Siendo Fry mutante se une con Leela en la lucha por la igualdad mutante y organizan una revolución.
Tras pequeños sabotajes subterráneos como protesta Bender es reclutado para doblar el colector central de la ciudad cubriendo la superficie de inmundicias. Para solucionarlo el alcalde de Nueva Nueva York llena con los residuos el Cube Garden. Los mutantes salen a la superficie para protestar y el mayordomo de la señora Astor les lanza un cohete que impacta contra el cube Garden originando un tsunami de inmundicia. Fry con la gema cuántica de la señora Astor divide la ola y salva a la gente además, saca la lista de pasajeros del Terra-titanic. Una anciana mutante del Terra-Titanic narra la historia por la cual ella, abuela de Leela, vive gracias a que el señor Astor le cedió su asiento en la cápsula de salvamento mientras el crucero andante se hundía. Por el impacto que provoca la historia los mutantes ganan la libertad. Fry y Leela para celebrarlo se dan un beso durante el que se descubre que Fry estaba dentro de la boca de un mutado Sr. Astor, que era lo que le daba la apariencia de mutante. Terminan celebrando de nuevo la fiesta por las 100 entregas que se habían perdido.

Referencias culturales 
 En un guiño al Moisés bíblico, Fry pide que su pueblo se quede mientras separa la ola de inmundicias con la gema cuántica.
 El famoso hundimiento del Titanic es el eje de este episodio con su versión terrestre del trasatlántico.
 El episodio es dedicado a la memoria de Alex Johns, un coproductor de la serie que había muerto un mes antes, el 7 de agosto de ese año.
 Cuando el señor Astor le da su asiento a la anciana mutante es una parodia de la película El hundimiento del Titanic, de 1953.

Episodios de Futurama